Воарі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на північний схід від Парижа, 110 км на схід від Ам'єна, 28 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Воарі на сайті французького Національного інституту географії
 Воарі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Воарі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Воарі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Воарі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена